Вадим Георгиевич Зилов (род. 18 декабря 1940 года, Москва) — советский и российский нейрофизиолог, академик РАМН (2002), академик РАН (2013).

Биография 

Родился 18 октября 1940 года в Москве.

Окончил лечебный факультет 1-го Московского медицинского института имени И. М. Сеченова.

С ним же связана и дальнейшая карьера: аспирантура, затем работа на кафедре нормальной физиологии, где пройден путь от ассистента до профессора, с 1988 по 1992 годы — проректор по научной работе. С 1993 года — заведующий кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической физиологии. В настоящее время — заведующий кафедрой интегративной медицины.

В 1994 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2002 году — избран академиком РАМН.

В 2013 году — стал академиком РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области нейрофизиологических основ методов нелекарственной терапии.

Внес большой вклад в развитие отечественной нейрофизиологии проводя исследования в области механизмов деятельности мозга. С помощью микроэлектродной техники им изучен характер влияния различных областей неокортекса на активность и способность к конвергенции нейронов гипоталамуса и ретикулярной формации, описаны изменения лимбико-ретикулярных взаимоотношений от функционального состояния коры мозга. Раскрыты ранее неизвестные механизмы химической интеграции биологических мотиваций, постулировано новое направление о химической компенсации нарушенных функций мозга. Результаты экспериментальных исследований расширили представления о пластических возможностях мозга в реализации различных поведенческих реакций, основу которых составляют биологические мотивации.

В настоящее время ведет научные исследования, касаюющиеся нейрофизиологических основ методов нелекарственной терапии различных видов акупунктуры, мануальной терапии и т. д. Изучение физиологических механизмов различных методов нелекарственной терапии имеет своей целью научного обоснования комплексного лечения с применением методов академической медицины и нелекарственной терапии болевых синдромов, психосоматических и соматоформных заболеваний, посттравматических стрессовых расстройств и т. д.

Под его руководством защищено 7 докторских и 25 кандидатских диссертаций, в том числе отмеченных Диссернетом .

Автор 480 публикаций, из них 12 монографий.

Научно-организационная деятельность 
 член Международной организации по изучению механизмов мозга (IBRO);
 член Павловского физиологического общества (США);
 генеральный директор Российской секции Международной Академии наук;
 член Академии медико-технических наук;
 член Индийского общества по изучению и лечению боли (ISPRAT).

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2004 год) — за разработку и внедрение в практику формирования и сохранения здоровья лиц опасных профессий и населения новых технологий экстремальной, авиакосмической и восстановительной медицины

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники 1-го МГМУ
Преподаватели 1-го МГМУ
Нейрофизиологи СССР
Нейрофизиологи России